Лас Чапас има више значења:

 Лас Чапас (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Чапас (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Чапас (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику